Kit (zviježđe)
 Projekt Cetus